Flemming Larsen kan være flere personer:

 Flemming Larsen – dansk fodboldtræner, tidligere fodboldspiller.
 Flemming Larsen (håndboldtræner) – dansk håndboldtræner, kendt som Flemming "Tuborg" Larsen.
 Flemming Larsen (samfundsforsker) - dansk samfundsforsker og professor.
 Flemming Larsen (trommetekniker) – dansk trommetekniker.